Rusina umbratica är en fjärilsart som beskrevs av Johann August Ephraim Goeze 1781. Rusina umbratica ingår i släktet Rusina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
umbratica